Thurzó György (1467–1521) kamaragróf, kereskedő
Thurzó György (1567–1616) gróf, nádor